Ир — многозначный термин:

География 
 Ир — река, приток Воктымы.
 Ир — река, приток Пижмы.
 Ир — село в Пригородном районе Северной Осетии.

Литература 
 Ир — библейский персонаж.
 Ир — персонаж древнегреческой мифологии, сын Актора.
 Ир (нищий) или Арней — персонаж «Одиссеи», нищий в доме Одиссея
 Ир — издательство в Северной Осетии

Наука 
 ИР — индекс резистентности.
 (13387) Ир — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

См. также 
 IR (значения)